Hietalahti est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1964), acteur et scénariste finlandais
Vesa Hietalahti (né en 1969), biathlète finlandais
 Anita Hietalahti  (née en 1977), lanceuse de disque

Toponyme

Hietalahti, baie du quartier Kamppi d'Helsinki
Hietalahti, chantier naval d'Helsinki
Halle de Hietalahti, ancienne halle d'Helsinki
Hietalahti, quartier de Vaasa
Hietalahti, village d'Halsua
Hietalahti, village de Suojärvi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme